Bärö kan syfta på följande platser:

Åland 

 Bärö (Brändö, Åland), 
 Bärö (Kumlinge, Åland),